27-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1986 () проводился в городе Лондон (Онтарио) c 22 февраля по 1 марта 1986 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 4-й раз, в Лондоне — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1986, который состоялся в марте 1986 в городе Келоуна (провинция Британская Колумбия, Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1987.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»). Это был первый чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин, где победитель предыдущего чемпионата, получив год назад автоматическую путёвку на следующий чемпионат, выступал как «команда Канады» — поэтому количество команд увеличилось с 11 до 12.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Мэрилин Дарт; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Линда Мур). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Sue Anne Bartlett).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1986 и чемпионате Канады 1987 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1986 года названный в честь Джо Уоллес (), получила Мэйбл Томпсон () (Альберта).

Примечания

Ссылки 
 1986 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1986 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1986

1986
Спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 1986 году